Zala je priimek več znanih Slovencev:
 György Zala (1858—1937), slovensko-madžarski kipar

Zunanje povezave